Санта-Крус-де-Боэдо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Боэдо-Охеда. Население — 66 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии